Карл IV Красивый — король Франции (1322—1328), последний из старшей линии Капетингов
 Карл IV Люксембургский — император Священной Римской империи (1355—1378) и король Чехии (1346—1378), строитель средневековой Праги
 Карл IV Анжуйский — герцог Анжуйский и граф Прованса (1480—1481)
 Карл IV Алансонский — герцог Алансонский и граф дю Перш (1492—1525), первый принц крови Франции
 Карл IV Лотарингский — герцог Лотарингии (1624—1634, 1659—1670)
 Карл IV Испанский — король Испании (1788—1808)
 Карл IV — король Венгрии и император Австро-Венгрии (под именем Карла I) (1916—1918)